Le terme Route 141 peut désigner plusieurs routes :

 Route 141 en Ontario, Canada
 Route 141 au Québec, Canada
  dans certains pays